Ист Рочестер има више значења:
 Ист Рочестер (Охајо)
 Ист Рочестер (Њујорк)
 Ист Рочестер (Пенсилванија)